— одна из линий Токийского метрополитена, относится к сети Tokyo Metro.

Полное название — . Протяжённость составляет 27,4 км. Ширина колеи на линии — 1435 мм, а напряжение подаётся от третьего рельса — это нетипично для Японии, где обычно ширина колеи 1067 мм, а напряжение подаётся от контактной сети. На всех станциях линии установлены автоматические платформенные ворота.

На картах, схемах и дорожных указателях линия изображена красным цветом, а её станции пронумерованы с использованием литер M для основного участка и m для ответвления.

История 
Первый участок от станции Икэбукуро до станции Отяномидзу был открыт в 1954 году.

Подвижной состав 
По линии Маруноути курсируют шестивагонные поезда Tokyo Metro 2000 series, а на ответвленном участке — поезда с тремя вагонами.

Станции 

Все станции расположены в Токио.

Главная линия

Ответвление 

Линии Tokyo Metro
Линии метрополитена, построенные в 1954 году